Chelonia – altro nome per indicare l'ordine Testudines, comprendente testuggini e tartarughe
Chelonia – genere di tartarughe della famiglia Cheloniidae